МСВ Дуизбург () је немачки фудбалски клуб из Дуизбурга. Основан је 1902. године. Основне боје клуба су плава и бела. Због пругастих дресова познати су под надимком зебре.

Успеси

Национални 
 Првенство Немачке
 Другопласирани (1):1964.

 Куп Немачке
 Финалиста (4): 1966, 1975, 1998, 2011.

Међународни 
 Куп УЕФА
 Полуфиналист (1): 1979.

 Интертото куп
 Освајач (3): 1974, 1977, 1978.

Дуизбург у европским такмичењима

Познатији играчи 
  Слободан Комљеновић
  Срђан Баљак

Спољашње везе 

 

Дуизбург